Пинсон может означать:

 Пинсон — остров Галапагосского архипелага.
 Пинсон, Дарвин (род. 1994) — панамский футболист, полузащитник.
 Пинсон, Джули (род. 1967) — американская телевизионная актриса.
 Пинсон, Диего (род. 1985) — колумбийский легкоатлет.
 Пинсон, Копель (1904—1961) — американский историк.
 Пинсон, Мартин Алонсо (1441—1493) — испанский судовладелец, мореплаватель и открыватель новых земель.
 Пинсон, Ричард — один из первых английских книгопечатников.
 Пинсон, Фелипе (1917—2015) — перуанский шахматист.
 Яньес Пинсон, Висенте — испанский мореплаватель, исследователь и конкистадор.